Ruabon – villaggio e community del Galles
 Ruabon – località dell'Australia Occidentale